Austria:
 Vorderberg – miejscowość w gminie Thörl w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Zobacz też:
 Vordernberg